Il singolare del torneo di tennis Valladolid Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolas Mahut che ha battuto in finale Jean-Michel Péquery che si è ritirato sul punteggio di 6-3, 3-6, 6-5.

Teste di serie 

 Lars Burgsmüller (quarti di finale)
 Nicolas Mahut (Campione)
 Iván Navarro (quarti di finale)
 Jean-Michel Péquery (finale)

 Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinali)
 Jonathan Marray (primo turno)
 Jamie Delgado (semifinali)
 Martin Štěpánek (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Valladolid Challenger 2004